Лимпыпитылькикэ:

Реки
 Лимпыпитылькикэ (приток Сумапорылькикэ)
 Лимпыпитылькикэ (приток Тольки)